De Super G voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 17 februari 2018 in het Jeongseon Alpine Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioene was de Oostenrijkse Anna Veith. Veith greep ditmaal de zilveren medaille.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Vrouwen superg